Дэвид Холмс:  (1769—1832) — американский политик, последний губернатор Территории Миссисипи и первый губернатор Штата Миссисипи.
 Холмс, Дэвид (род. 1969) — североирландский диджей, музыкант и композитор.
 Холмс, Дэвид (род. 1981) — английский актёр и каскадёр.